Il singolare del torneo di tennis Gaz de France Budapest Grand Prix 2007, facente parte del WTA Tour 2007, ha avuto come vincitrice Gisela Dulko che ha battuto in finale Sorana Cîrstea 6–7(2), 6–2, 6–2.

Teste di serie

 Tathiana Garbin (secondo turno)
 Martina Müller (secondo turno)
 Marija Kirilenko (primo turno)
 Émilie Loit (quarti di finale)

 Eléni Daniilídou (quarti di finale) 
 Gisela Dulko (campionessa) 
 Elena Lichovceva (primo turno) 
 Romina Oprandi (primo turno)

Tabellone

Finali

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 Tabellone singolare

Gaz de France Budapest Grand Prix 2007